Козацька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Козацька сільська рада — Донецька область, Новоазовський район
 Козацька сільська рада — Кіровоградська область, Петрівський район
 Козацька сільська рада — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Козацька сільська рада — Сумська область, Конотопський район
 Козацька сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район
 Козацька сільська рада — Чернігівська область, Бобровицький район

 Козацька сільська рада — колишня сільська рада Балтського району Одеської області, у серпні 2015 увійшла до складу Балтської міської громади